18. hrvatska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada
18. slavonska brigada NOVH, brigada NOVH
18. srednjebosanska brigada NOV i PO BiH
18. srpska brigada NOV i PO Srbije